— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Синдзюку в Токио. Через станцию проходят: Линия Синдзюку, Линия Маруноути и Линия Фукутосин. В системе нумерации станций токийского метрополитена станция обозначена как: F-13 — на линии Фукутосин, M-09 — на линии Маруноути и S-02 — на линии Синдзюку. Платформы станции линии Фукутосин были запущены в эксплуатацию 14 июня 2008 года. Станция соединена подземным пешеходным переходом со станцией Синдзюку. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

Tokyo Metro
Две платформы островного типа и 4 пути.

Toei
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|Tokyo Metro'''

|-
!colspan=5|Toei

Ссылки
 Информация по станции — Tokyo Metro 
 Информация по станции — Toei